A 2008-as maláj nagydíj volt a 2008-as MotoGP-világbajnokság 17., utolsó előtti futama. A versenyt Sepangban rendezték október 19-én.

A MotoGP végeredménye

A 250 cm³ végeredménye

A 125 cm³ végeredménye

Források 

 

Malaj
Motorversenyzés Malajziában